Steeg heißen folgende geographische Objekte:

 Steeg (Tirol), Gemeinde in Tirol
Gemeindeteile:
 Steeg (Bacharach), Ortsteil von Bacharach, Rheinland-Pfalz

 Steeg (Buchbach), Ortsteil von Buchbach, Oberbayern
 Steeg (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Steeg (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steeg (Wiehl), historische Ortschaft in Nordrhein-Westfalen; heute Teil von Weiershagen, Stadt Wiehl
 Steeg (Friesenhagen), Ortsteil von Friesenhagen im Wildenburger Land, Rheinland-Pfalz
 Steeg (Kürten), Ortsteil von Kürten
 Steeg (Wuppertal), Ortsteil von Wuppertal
 Steeg (Neustadt (Wied)), Ortsteil von Neustadt (Wied)
 Steeg (Gemeinde Bad Goisern), Ortsteil von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Steeg ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Steeg (1930–2018), deutscher Journalist
 Helga Steeg (1927–2017), deutsche Wirtschaftsjuristin
 Jules Steeg (1836–1898), französischer evangelischer Pfarrer und Politiker  
 Ludwig Steeg (1894–1945), deutscher nationalsozialistischer Politiker, Oberbürgermeister von Berlin
 Ted Steeg († 2014), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Théodore Steeg (1886–1950), französischer Politiker
 

Siehe auch:
 Steg
 Steege
 Steek